Ernest Greene (ur. 1983) – amerykański muzyk, znany pod pseudonimem Washed Out
 Ernest Greene (1862–1937) – irlandzki rugbysta